Toponímia:
 Berlín, capital d'Alemanya
 Berlin (Connecticut), localitat de l'estat de Connecticut (EUA)
 Berlin (Geòrgia), localitat de l'estat de Geòrgia (EUA)
 Berlin (Massachusetts), localitat de l'estat de Massachusetts (EUA)
 Berlin (Seedorf), nucli del municipi de Seedorf, al districte de Segeberg, dins l'estat federal alemany de Slesvig-Holstein 
 Berlin (Vermont), localitat de l'estat de Vermont (EUA)
 Biografies:
 Irving Berlin (Tiumèn, Rússia; o Moguilev, Bielorússia, 1888 – Nova York, 1989), compositor i lletrista
 Isaiah Berlin (Riga, 1909 - Oxford, 1997), politòleg i historiador
 Lucia Berlin (Juneau, Alaska, 1936 - Los Angeles, 2004), escriptora
 Entitats:
 Air Berlin, aerolínia europea de baix cost
 1. Fußballclub Union Berlin, club esportiu alemany de la ciutat de Berlín
 Berlin Thunder, club de futbol americà de la ciutat de Berlín (Alemanya)
 Universitat Humboldt de Berlín, centre universitari de Berlín (Alemanya)
 Altres: .berlin, domini de primer nivell proposat